Reality (engl. für Realität) steht für:

Musik und Film:
 vormaliger Name der schwedischen Metal-Band Pain of Salvation
 Reality (Album), Album von David Bowie aus dem Jahr 2003
 Reality (2012), italienischer Film
 Reality (2014), internationaler Titel des französisch-belgischen Films Réalité
 Reality (2023), US-amerikanischer Spielfilm von Tina Satter aus dem Jahr 2023

Personen:
 Reality Winner, US-amerikanische Whistleblowerin

Siehe auch:
 Reality-TV